

Cinema 
 Land – film del 2018 diretto da Babak Jalali
 Land – film del 2021 diretto da Robin Wright

Geografia 
 Land (plurale Länder) – uno degli stati federati dell'Austria
 Land (plurale Länder) – uno degli stati federati della Germania

Musica 
 Land – album dei Comsat Angels del 1983
 Land (1975-2002) – album di Patti Smith del 2002
 Land  – album dei Týr del 2008
 LAND  – progetto musicale includente Jeff Greinke

Persone
 Edwin Land – inventore e imprenditore statunitense, fondatore della Polaroid

Altri progetti